

Geografia 
 Santa Giulia – località situata a Dego in provincia di Savona
 Santa Giulia – frazione di Porto Tolle in provincia di Rovigo
 Santa Giulia – quartiere di Milano

Santi e beati 
 Santa Giulia – martire a Cartagine con i santi Catulino, Fiorenzo, Gennaro e Giusta, celebrata il 15 luglio
 Santa Giulia di Nicomedia – martire a Nicomedia con santa Gioconda, celebrata il 27 luglio
 Santa Giulia di Augusta – vergine e martire, celebrata il 7 ottobre
 Santa Giulia di Troyes (†272) – martire a Troyes, celebrata il 21 luglio
 Santa Giulia (†302) – martire a Lisbona con santa Massima e san Verissimo, celebrata il 1º ottobre
 Santa Giulia di Mérida (†304) – martire a Mérida con santa Eulalia, celebrata il 16 febbraio
 Santa Giulia (V secolo) – martire in Corsica, patrona della Corsica e di Livorno, commemorata il 22 maggio
 Santa Giulia Billiart (1751-1816) – fondatrice della congregazione delle Suore di Nostra Signora di Namur, festeggiata l'8 aprile.

Luoghi di culto e musei 
 Museo di Santa Giulia – il principale museo della città di Brescia attiguo all'omonimo complesso conventuale
 Monastero di Santa Giulia – un complesso conventuale che sorge a Brescia, in via Musei

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Giulia